Fosas comunes de Joyavend () son fosas comunes de soldados azerbaiyanos que murieron durante la Primera guerra del Alto Karabaj, descubiertas en 2022 en partes de raión de Joyavend que regresaron al control de Azerbaiyán durante la Segunda guerra del Alto Karabaj. Según la información proporcionada por las autoridades de Azerbaiyán, en las tumbas se encontraron los restos de soldados azerbaiyanos que presuntamente fueron ejecutados por tropas armenias en la década de 1990. Las tumbas fueron descubiertas sobre la base de declaraciones de testigos o durante trabajos de excavación, reparación y construcción. En una de las tumbas en el pueblo de Edilli, se encontraron los cuerpos de 12 soldados que fueron ejecutados con las manos y los pies atados. Las marcas de bala en sus cráneos confirmaron que fueron ejecutados.

Operaciones de búsqueda 
La primera fosa común en raión de Joyavend se encontró en el pueblo de Edilli a fines de febrero de 2022. El lugar del entierro se determinó sobre la base de testimonios y materiales recopilados por el Grupo de Trabajo de la Comisión Estatal sobre Prisioneros de Guerra, Rehenes y Personas Desaparecidas de la República de Azerbaiyán. Según Zaur Ismayilov, miembro del grupo de trabajo de la Comisión Estatal, los restos de 15 a 20 personas fueron encontrados en la fosa común durante el trabajo. Según Ismayilov, la Comisión Estatal tiene información sobre otras fosas comunes que se planean descubrir mediante el desminado de las áreas.

Nurana Huseynova, Jefa del Departamento de Examen de Medicina Forense del Sindicato de Expertos en Medicina Forense y Anatomía Patológica del Ministerio de Salud de Azerbaiyán, declaró que a principios de octubre de 2022, en el pueblo de Edilli, había 3 fosas comunes con los cuerpos de Soldados azerbaiyanos. Según la información entregada por el director de la institución, Adalat Hasanov, en las fosas se encontraron los restos de 25 personas. Según Huseynova, además de los restos de los soldados azerbaiyanos, en las tumbas se encontraron ropa, zapatos de cuero negro, documentos de identidad, dos cuchillos, culatas, balas, cartuchos, así como cinturones con símbolos de estrella roja, hoz y martillo. Según Hasanov, se reservó un lugar especial para los azeríes que fueron llevados cautivos en el pueblo de Edilli, donde fueron enterrados colectivamente. Hikmet Hajiyev, Jefe del Departamento de Asuntos de Política Exterior de la Administración Presidencial de la República de Azerbaiyán, afirmó que Edilli fue utilizado como campo de prisioneros para prisioneros azerbaiyanos por Armenia durante la Primera guerra del Alto Karabaj.

Si bien se encontraron 7 y 6 esqueletos respectivamente en las dos tumbas en la aldea de Edilli, el tercer entierro descubierto a principios de octubre contenía 12 restos humanos, cuyas manos y pies estaban atados con alambre y cuerdas de metal, y fueron enterrados en masa. Según Hasanov, los restos encontrados pertenecen a jóvenes soldados varones, entre ellos no hay civiles. Según los representantes del Ministerio de Salud de Azerbaiyán, la Unión de Expertos Médicos Forenses y Anatomía Patológica, se detectaron rastros de balas y herramientas cortantes en los cráneos de los esqueletos, además de ser golpeados por un objeto contundente. El fotoperiodista francés Reza Deghati publicó fotos de las fosas comunes descubiertas de 12 soldados azerbaiyanos en su cuenta de Instagram.

El 17 de octubre de 2022, los trabajadores que realizaban trabajos de reparación y construcción en la aldea de Arakül del distrito de Joyavend encontraron restos de cadáveres durante un deslizamiento de tierra. Tras recibir la información, los empleados del departamento de policía de raión de Joyavend acudieron al lugar. Según Aslan Giyaslı, inspector jefe del grupo regional Bardá afiliado al Ministerio del Interior, se inició una investigación sobre el incidente mientras se recogían los restos y se enviaban para un examen pericial.

Tribunales 
El 19 de octubre, la parte azerbaiyana presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto al descubrimiento de la fosa común de azerbaiyanos en el pueblo de Edilli.

Referencias 

Sentimiento antiazerí
Guerra del Alto Karabaj
Azerbaiyán en 2022
Fosas comunes